«Карнавал душ» может означать:
 Карнавал душ — независимый американский фильм ужасов Херка Харви.
 Карнавал душ — американский фильм ужасов Адама Гроссмана, вольный ремейк фильма 1962 года.
 Carnival of Souls: The Final Sessions — музыкальный альбом 2000 года британской группы Miranda Sex Garden.